Эстрелья Кабеса Кандела (; родилась 20 февраля 1987 года в Севилье, Испания) — испанская теннисистка; победительница 27 турниров ITF (12 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Родителей Эстрельи зовут Мануэль Кабеса и Эстрелья Кандела. У уроженки Севильи также есть сестра Ана.

Свои первые шаги в теннисе Кабеса сделала в четыре года. Любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (27)

Победы (12) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (15)

Финалы турниров ITF в парном разряде (27)

Победы (15)

Поражения (12)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Испании